Il doppio del torneo di tennis Americana Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexandre Hocevar e Marcos Hocevar che hanno battuto in finale José Daher e Fernando Roese 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Federico Mordegan /  Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Jacco Eltingh (primo turno)

 José Daher /  Fernando Roese (finale)
 Henrik Holm /  Nils Holm (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Americana Challenger 1991